

County's van de Verenigde Staten
Suffolk County (Massachusetts)
Suffolk County (New York)

Overig
 Suffolk - een county (graafschap) in de Engelse regio East of England
 Suffolk (Virginia) - een stadsdistrict (onafhankelijke stad) in Virginia dat functioneert als een county